Spökfilm kan bestå av filmer i en rad olika genrer, såsom komedi, skräck, rysare, romantik och drama. Skildringar av spöken kan variera alltifrån Casper, det snälla spöket, Beetlejuice, Hamlets far, Jacob Marley till Freddy Krueger.

Redan vid tillkomsten av rörliga bilder blev skildringar av spöken vanliga och sträckte sig mellan en mängd olika genrer; verk av Shakespeare, Charles Dickens och Oscar Wilde har alla gjorts filmatiseringar på. 

Men även spökhistorier som den om Casper, det vänliga spöket blev populär, skapad på 1930-talet, först som serie, senare animerad film, och så småningom 1995 som spelfilmen Casper. Noël Cowards pjäs Blithe Spirit gjordes också som film Min fru går igen (1945), och skapade en mer humoristisk vinkling av fenomenet hemsökta personer och platser. Filmen Spöket reser västerut, en komedi där ett skotskt slott och dess spöke flyttas till Florida, röstades fram som bästa brittiska film 1935.

Sentimentala skildringar var från början mer populära än skräckskildringar, till exempel filmen Spöket och Mrs. Muir (1947). Men även psykologiska skräckfilmer finns från denna period och inkluderar De objudna (1944) och Skuggor i natten (1945).

Under 1970-talet gjordes en rad skildringar av spöken i skilda genrer, både romantiska och skräckfilmer. Ett vanligt tema i den romantiska genren från denna tid är spöket som en godartad guide eller budbärare, ofta med oavslutade ärenden, såsom Drömmarnas fält (1989), Ghost (1990) och En andra chans (1993). I skräckgenren finns till exempel Dimman (1980) och Terror på Elm Street-filmserien som typiska exempel på trenden under 1980- och 1990-talen där spökhistorier slagits samman med scener av fysiskt våld. Populär under denna tid blev även komedin om spökjägarna Ghostbusters – Spökligan (1984).

Under 1990-talet följde en återgång till klassiska gotiska spöken, vars faror är mer psykiska än fysiska. Exempel på filmer från denna period inkluderar Sjätte sinnet (1999) och The Others (2001). Asiatisk film har varit skickliga på att producera skräckfilmer om spöken, såsom den japanska filmen Ringu (1998) och The Eye (2002).

Filmer i urval 

1897 - Le château hanté
1921 - Körkarlen
1935 - Spöket reser västerut
1935 - Scrooge
1937 - Det spökar i sta'n
1944 - De objudna
1945 - Min fru går igen
1945 - Skuggor i natten
1948 - Hamlet
1953 - Sagor om en blek mystisk måne efter regnet
1959 - Skriet vid midnatt
1963 - Det spökar på Hill House
1968 - Spöke på villovägar
1979 - Huset som gud glömde
1981 - Gengångare
1984 - Poltergeist
1984 - Ghostbusters – Spökligan
1986 - The Canterville Ghost
1990 - Ghost
1995 - Casper
1999 - Sjätte sinnet
2001 - The Others
2007 - Paranormal Activity
2007 - Barnhemmet
2015 - Crimson Peak

Se även 
Spökhistoria

Filmgenrer